Shanna McCullough (São Franscisco, 1 de abril de 1960) é uma ex-atriz pornográfica estadunidense.

Prêmios e indicações

1988 AVN Award for Best Actress (Video) – Hands Off
1997 AVN Award for Best Supporting Actress (Film) – Bobby Sox
1999 AVN Award for Best Actress (Film) – Looker
2000 AVN Award for Best Supporting Actress (Video) – Double Feature
AVN Hall of Fame 
XRCO Hall of Fame

Ligações externas

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Modelos eróticas
Naturais de São Francisco (Califórnia)